Perry Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Perry Street Historic District (Alabama), ID-Nr. 71000106
 Perry Street Historic District (Arkansas), ID-Nr. 86002954